Grand Prix Rakouska 1984 (oficiálně XXII Holiday Großer Preis von Österreich) se jela na okruhu Österreichring ve Spielbergu v Rakousku dne 19. srpna 1984. Závod byl dvanáctým v pořadí v sezóně 1984 šampionátu Formule 1.

Kvalifikace

Závod

Průběžné pořadí po závodě 
Pohár jezdců

Pohár konstruktérů

Odkazy

Reference 

Formule 1 v roce 1984
Grand Prix Rakouska